Janáček, och den feminina varianten Janáčková, kan syfta på:

Personer 

 Leoš Janáček (1854–1928), tjeckisk kompositör
 Bedřich Janáček (1920–2007), tjeckisk-svensk organist och tonsättare
 Liana Janáčková (född 1953), tjeckisk politiker
 Libor Janáček (född 1969), tjeckisk fotbollsspelare
 Jitka Janáčková (född 1973), tjeckisk kanotist
 Světlana Janáčková (född 1967), tjeckisk volleybollspelare
 Štěpán Janáček (född 1977), tjeckisk stavhoppare